Małgorzata Markiewicz (ur. 1979) – polska artystka sztuk wizualnych i fotograficzka
 Małgorzata Markiewicz (ur. 1986) – polska wokalistka i flecistka

Zobacz też 
 Katarzyna Małgorzata Markiewicz – polska psycholog, dr hab.